Mohammad Farhad ist der Name folgender Personen:

* Mohammad Farhad (Afghanistan) (tätig 2001–2012), afghanischer Politiker
 Mohammad Farhad (Politiker, Bangladesch), auch Comrade Farhad (1938–1987), bangladeschischer Politiker